von Holten är ett efternamn.

Den 31 december 2020 var 20 personer med efternamnet von Holten bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet von Holten 

 Carl von Holten (1899–1991), tysk diplomat verksam i Sverige under 1940- och 50-talet. 
 Johan David von Holten (1814–1906), godsägare och politiker
 Johan Jacob von Holten (1768–1841), grosshandlare
Ragnar von Holten (1934–2009), konstnär

Källor 

Holten, von